Die Österreichische Eishockey-Bundesliga 2001/02 wurde mit neun Vereinen ausgetragen. Titelverteidiger war der EC KAC, neuer Meister wurde der EC VSV, der sich im Finale gegen den EHC Black Wings Linz durchsetzte.

Allgemeines

Teilnehmende Vereine 

Insgesamt nahmen neun Vereine an der Meisterschaft teil. Der Vorjahresletzte DEK Schellander existierte nicht mehr, der Vorletzte EV Zeltweg trat nunmehr in der zweithöchsten Spielklasse, der Nationalliga an. Neu hinzugekommen waren die Vienna Capitals, womit nach der Auflösung des CE Wien nach der Saison 1999/00 erstmals wieder ein Wiener Verein an der höchsten Spielklasse teilnahm.

 EC KAC (Titelverteidiger, Trainer: Lars Bergström)
 EC VSV (Trainer: Ron Kennedy)
 EHC Black Wings Linz (Trainer: Stanislav Barda)
 KSV Eishockeyklub (Trainer: ??)
 HC Innsbruck (Trainer: ??)
 EC Graz 99ers (Trainer: Mike Shea, später Manfred Nitsch und Peter Znenahlik)
 EK Zell am See (Trainer: ??)
 EHC Lustenau (Trainer: ??)
 Vienna Capitals (Trainer: Kurt Harand)

Modus 
Die neun Vereine spielten im Grunddurchgang jeweils 4 Mal gegeneinander, wobei nach der ersten Saisonhälfte die Punkte halbiert wurden. Im Falle eines Unentschieden wurde eine Verlängerung (Sudden Victory Overtime) gespielt. Der so ermittelte Gewinner erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen.

Anschließend wurde ein Play-off gespielt, wobei alle Begegnungen im Best-of-Seven-Modus ausgetragen wurden. Im Viertelfinale traf der 1. des Grunddurchganges auf den 8., der 2. auf den 7., der 3. auf den 6. und der 4. auf den 5.

Grunddurchgang

Tabelle nach dem Grunddurchgang (32 Runden)

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

Mit dem 5:1-Sieg im fünften Spiel sicherte sich der EC VSV den fünften Meistertitel der Clubgeschichte.

Meisterschaftsendstand 
  EC VSV
  EHC Linz
  EC KAC
  Vienna Capitals
  EK Zell am See
  EHC Lustenau
  EC Graz 99ers
  HC Innsbruck
 KSV Eishockeyklub

Kader des österreichischen Meisters

Statistiken 
 Anmerkung: Die hier angeführten Statistiken decken sowohl den Grunddurchgang als auch die Playoffs ab, da getrennte Statistiken derzeit noch nicht verfügbar sind.

Weblinks 
 

2001
Bundesliga Osterreich